Matheus Araújo Laiola (Curitiba, 21 de dezembro de 1982) é um delegado de polícia civil e político brasileiro, filiado ao partido UNIÃO BRASIL (UNIÃO), eleito para o cargo de Deputado Federal por Paraná.

Biografia 
Matheus se candidatou pela primeira vez, em 2022, candidatando-se à deputado federal, no qual foi eleito atingindo a votação de 132.759 votos (2,17%),

Nascidos em 1982
Naturais de Curitiba
Deputados federais do Brasil pelo Paraná
Membros do União Brasil